Serke ist der Name folgender Orte:
 Serke, ungarischer Name der Gemeinde Širkovce in der Slowakei

Serke ist der Familienname von

 Jürgen Serke (* 1938), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Uwe Serke (* 1968), Landtagsabgeordneter (CDU)